Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Saint-Jérôme :

Rue Saint-Jérôme à Québec

Rue Saint-Jérôme à Lyon
 Ancienne rue Saint-Jérôme à Paris
 Rue Saint-Jérôme à Paris
 Rue Saint-Jérôme à Toulouse
 Rue Saint-Jérôme à Villefranche-de-Rouergue

Jérôme Rue